Села:
 Шахворостівка — Житомирська область, Житомирський район
 Шахворостівка — Полтавська область, Миргородський район